HOI steht für:
 Hypoiodige Säure
 Flughafen Hao (IATA-Code)

Siehe auch:
 Hoi

Abkürzung